Marisch

steht für

 Mari (Sprache)

ist der Name von

 Gustav Marisch (1887–1961), österreichischer Maler und Grafiker